Джон Таварес — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Маркос Таварес — бразильський футболіст, нападник клубу «Марибор».
 Фабіо Енріке Таварес, відомий як Фабіньйо — бразильський футболіст, захисник клубу «Ліверпуль».
 Франсіско де Паула Магессі Таварес де Карвальйо — бразильський військовик і політик.